Underdogs steht für:
 Underdogs (2007), deutscher Spielfilm von Jan-Hinrik Drevs aus dem Jahr 2007
 Underdogs (2013), US-amerikanischer Spielfilm von Doug Dearth aus dem Jahr 2013
 der US-Titel von Fußball – Großes Spiel mit kleinen Helden, spanisch-argentinischer Animationsfilm von Juan José Campanella aus dem Jahr 2013
 The Underdogs, musikalisches Benefizprojekt aus Neuseeland

Siehe auch:
 Underdog